Bendin ist der Name folgender Personen:

 Elke Bendin, deutsche Moderatorin und Regisseurin 
 Eckhard Bendin (* 1941), deutscher Architekt, Designer und Hochschullehrer
 Ilse Bendin (* 1940), deutsche Schauspielerin